Poptropica je igra odnosno virtualni svijet u kojem djeca od 6 do 15 godina mogu "putovati", igrati igre, komunicirati s drugim igračima itd. Na Internetu je dostupna od srpnja 2007., no službeno postoji od rujna 2007.

Lik 
Igrač može urediti lika pri njegovom kreiranju, npr. može promijeniti boju kose, odjeću i boju kože. Imena likova su napravljena tako da ne sadržavaju osobne informacije ili psovke. Primjer takvog imena može biti "Fierce Hippo".

Predmeti 

Igru igrač počinje s odjećom koju je prethodno odabrao, no može ju izmijeniti ili dobiti ako prethodno riješi mini-igru. Medalju dobiva kad riješi problem na određenom otoku. Lik se može izmijeniti klikanjem opcije "Costumizer" i potom drugog stanovnika Poptropice, odnosno NPC-a ili drugog igrača, potom izabiranjem željene odjeće, stila kose i usta. Predmeti koje igrač nađe priklupljaju se u inventaru, čiji je simbol torba. Odjeća obično nije dio inventara.

Postoje predmeti koje igrač može koristiti samo na otoku gdje ih je prikupio (npr. Chameleon Suit igrač može koristiti samo na otoku Spy).

Otoci 
Postoji osam otoka, a to su: Early Poptropica, Shark Tooth, Time Tangled, 24 Carrot, Super Power, Spy, Nabooti i Big Nate. Svaki otok treba pomoć. Kad riješi problem na nekom otoku, igrač osvaja medalju.

Nadolazeći otoci su Astro-Knights i Reality TV.

Igre 
Switch: 1-minutna igra za jednog igrača.     
Sudoku: jedina igra koju mogu igrati jedan ili dva igrača.
Hoops: igra košarke u kojoj pobjeđuje igrač koji postigne 5 bodova.
Sky-Dive: kad je dan signal, dva igrača moraju se spustiti na zemlju pomoću padobrana.    
Paint War: igrač treba udariti 7 obojenih kugli pomoću topovske kugle kako bi pobijedio.
Star Link: potrebno je spajanjem crta između zvijezda stvoriti kvadrate (dobije se po 1 bod za svaki ispunjeni kvadrat).   
Balloons    
Soupwords: igrači odgonetaju riječi pomoću slova u zdjeli juhe. Cilj je pronaći što više riječi prije nego što juha postane hladna.

Privatnost 

Poptropica koristi sigurni i prethodno napravljeni chat koji igračima omogućuje komuniciranje bez dijeljenja osobnih informacija.

Jeff Kinney
Videoigre iz 2007.